Lokotsch ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Lokotsch (1889–?), deutscher Lehrer und Philologe
 Lars Lokotsch (* 1996), deutscher Fußballspieler